Guadalupe Victoria kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guadalupe Victoria, La Concordia, 
 Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, 
 Guadalupe Victoria, Altamirano, 
 Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria (Puebla), 
 Guadalupe Victoria, Perote, 
 Guadalupe Victoria, Sochiapa, 
 Guadalupe Victoria, Coatzintla, 
 Guadalupe Victoria (västra Las Choapas kommun), 
 Guadalupe Victoria, Casas Grandes, 
 Guadalupe Victoria, Baja California, Mexicali, 
 Guadalupe Victoria, Ascensión, 
 Guadalupe Victoria, Namiquipa, 
 Guadalupe Victoria, Durango, 
 Guadalupe Victoria, Nayarit, San Blas, 
 Guadalupe Victoria kommun, Durango, 
 Guadalupe Victoria kommun, Puebla, 
 Guadalupe Victoria, Güémez, 
 Guadalupe Victoria, Gómez Farías, 
 Guadalupe Victoria, Papantla, 
 Guadalupe Victoria (västra Misantla), 
 Guadalupe Victoria, Tlalnelhuayocan, 
 Guadalupe Victoria, Guerrero, Xochistlahuaca, 
 Guadalupe Victoria, Venustiano Carranza, 
 Guadalupe Victoria, Ocotepec (Puebla), 
 Guadalupe Victoria, Mexquitic de Carmona, 
 Guadalupe Victoria, San Salvador el Seco, 
 Guadalupe Victoria, Terrenate, 
 Guadalupe Victoria, Natívitas, 
 Guadalupe Victoria, Tlacotepec de Benito Juárez, 
 Guadalupe Victoria, San Fernando, 
 Guadalupe Victoria, Tepetitla de Lardizábal, 
 Guadalupe Victoria, Amatán, 
 Guadalupe Victoria, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 
 Guadalupe Victoria, Chapultenango, 
 Guadalupe Victoria, Cuauhtémoc, 
 Guadalupe Victoria, Cuyoaco, 
 Guadalupe Victoria, Santa María Tlahuitoltepec, 
 Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, 
 Guadalupe Victoria, Ocosingo, 
 Guadalupe Victoria, Siltepec, 
 Guadalupe Victoria, Tzimol, 
 Guadalupe Victoria, Tancanhuitz, 
 Guadalupe Victoria, Rayón, 
 Guadalupe Victoria, Pantelhó, 
 Guadalupe Victoria, Santiago Pinotepa Nacional, 
 Guadalupe Victoria, Ocotepec (Chiapas), 
 Guadalupe Victoria, Texistepec, 
 Guadalupe Victoria, Santa María Teopoxco, 
 Guadalupe Victoria, Ángel Albino Corzo, 
 Guadalupe Victoria, Aldama, 
 Guadalupe Victoria, Zacatecas, Tlaltenango de Sánchez Román, 
 Guadalupe Victoria, San Andrés Cabecera Nueva, 
 Guadalupe Victoria (centrala Las Choapas kommun), 
 Guadalupe Victoria, San Pablo Tijaltepec, 
 Guadalupe Victoria, Morelos, Puente de Ixtla, 
 Guadalupe Victoria (centrala Misantla), 
 Guadalupe Victoria (östra Misantla), 
 Guadalupe Victoria, Ocoyoacac, ort i delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar